Jméno a příjmení Michal Lázňovský nosí dvě osoby, otec a syn:

 Michal Lázňovský starší (* 1947) – český dramatik, scenárista a překladatel, otec
 Michal Lázňovský mladší (* 1977) – český divadelní pedagog, překladatel a divadelní organizátor, syn předešlého